Жусупов — тюркоязычная фамилия.

 Известные носители
 Жусупов, Аблайхан Кайратович (род. 1997) — казахстанский боксёр.
 Жусупов, Айтлеу (1910—1985) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Жусупов, Абжан Суйкумбаевич (1907—1986) — советский государственный деятель.
 Жусупов, Бейбит Газизович (род. 1948) — депутат сената парламента Казахстана I—II созывов.
 Жусупов, Макаш (род. 1939) — Герой Социалистического Труда.
 Жусупов, Темиртас (род. 1988) — казахстанский боксёр.
 Жусупов, Эшенкул (1915 — ?) — Герой Социалистического Труда.